Евросонг () је најчешће у необавезном говору скраћеница за Песму Евровизије.

Може означавати и неке националне изборе за представника на Песми Евровизије:
 Евросонг (Белгија),
 Евросонг (Ирска),
 Евросонг (Чешка Република).